Het fictieve land Luilekkerland
Luilekkerland (Jommeke), stripboek
Luilekkerland (Bruegel), schilderij
Het sprookje van Luilekkerland, gebr. Grimm